Тайберт — фамилия. Известные носители:
 Тайберт, Виталий (род. 1982) — немецкий боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBC (2010 г.).
 Тайберт, Расселл (род. 1992) — канадский футболист, полузащитник.